Ранчо Монреал има више значења:

 Ранчо Монреал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Монреал (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику